Сюс () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Кёр-де-Беарн. Округ коммуны — Олорон-Сент-Мари.

Код INSEE коммуны — 64529.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 670 км к югу от Парижа, в 175 км южнее Бордо, в 33 км к западу от По.

На северо-востоке коммуны протекает река .

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 383 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 214 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 132 были экономически активными, 82 — неактивными (показатель активности — 61,7 %, в 1999 году было 51,8 %). Из 132 активных жителей работали 119 человек (62 мужчины и 57 женщин), безработных было 13 (6 мужчин и 7 женщин). Среди 82 неактивных 14 человек были учениками или студентами, 27 — пенсионерами, 41 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Спасителя (XIX век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи